Лиано́зово — район в Северо-Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование. В северной части района располагается Лианозовский парк культуры и отдыха.

История

Ранние годы. Село Алтуфьево и его окрестности 

Старейшим известным населённым пунктом на территории нынешнего района Лианозово является село Алтуфьево, историю которого можно проследить начиная с XVI века. При селе существовала церковь и усадьба, которая неоднократно меняла владельцев.

К западу от Алтуфьева находилась деревня Кожуриха.

Посёлок Лианозово 

Посёлок Лианозово, на территории которого расположен район, возник в начале XX века по инициативе промышленника Г. М. Лианозова, выкупившего имение Алтуфьево в 1888 году и устроившего дачные участки на его землях. Дачами в Лианозове владели члены известных московских семей. После революции посёлок начал заселяться публикой пролетарского и крестьянского происхождения. В 1960 году, после строительства МКАД, посёлок вошёл в состав Москвы, а к концу 1970-х был уничтожен ради строительства на его землях многоэтажных домов.

Парки, скверы и пешеходные зоны 
На территории Лианозова располагаются три парка — ландшафтный заказник «Лианозовский», Лианозовский парк и парк усадьбы Алтуфьево, а также Хотьковский сквер и три пешеходные прогулочные зоны — Лианозовский променад и бульвары на Череповецкой и Зональной улицах.

Ландшафтный заказник «Лианозовский» 
Площадь заказника составляет около 66 га. Он расположен между 83 километром МКАД и линией Савёловской железной дороги. В северной части лесопарка сохранилась дубрава с деревьями возрастом более 150 лет. Флора заказника также включает более 200 видов цветковых растений, а представителями фауны являются мелкие млекопитающие — кроты, бурозубки, лесные мыши, полёвки-экономки, а также входящие в Красную книгу Москвы птицы — малый пёстрый дятел, соловей и снегирь.

Лианозовский парк 
Также известен как Лианозовский парк культуры и отдыха. Парк площадью около 16 га располагается по адресу: Угличская ул., д. 13. Его территории изначально принадлежали усадьбе Алтуфьево, а затем были частично отданы под дачный посёлок Лианозово, который просуществовал здесь до 1930-х годов. В 1932 году на этом месте разбили парк, а в 1951 году он получил статус парка культуры и отдыха. На территории произрастает около 70-и пород деревьев и кустарников — дубы, ели, акация, ивы, вязы, несколько видов тополей и многие другие растения. Через парк протекает Лианозовский ручей, образующий 6 прудов — здесь обитают лебеди и другие водоплавающие птицы. В 2014 году инфраструктура парка была обновлена. В зоне отдыха есть детские и спортивные площадки — столы для настольного тенниса, площадки для игры в баскетбол и бадминтон, воркауты, скейт-парк, а также детская спортивная площадка с турниками и шахматная беседка. В центральной части парка располагается сцена и танцевальная площадка. У входа в парк находится мемориал, посвящённый лианозовцам-участникам Великой Отечественной войны, установленный в честь 65-й годовщины Великой Победы. В восточной части парка располагается Аллея сказок — арка и скульптуры, изображающие героев русских народных сказок: Медведя, Лешего, Иванушку, Учёного филина, Бабу-Ягу и Избушку на курьих ножках.

Парк усадьбы Алтуфьево 
Расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 147—149. Первые упоминания усадьбы относятся к XVI веку — здесь было заложено село Алтуфьево с одноимённой усадьбой. К концу XIX века усадьбу и окружающие её земли купил нефтепромышленник Георгий Лианозов, организовавший на его юго-западных территориях дачный посёлок, который был назван по фамилии коммерсанта и впоследствии дал имя району. В 1960-м году село Алтуфьево вошло в состав Москвы, и на территории вокруг усадьбы был обустроен парк, площадь которого составила около 35 га. Сегодня его инфраструктура включает спортивные площадки (две волейбольных, две тренажёрных и одна баскетбольная площадки), многофункциональный BMX-комплекс площадью 2500 м² — это самый большой скейт-парк под открытым воздухом в Москве. В парке проложена велосипедная дорожка длиной 1300 метров. Для детей есть игровые площадки. На берегах Алтуфьевского пруда расположены пикниковые беседки и пространства для спокойного отдыха.

Хотьковский сквер 
Сквер площадью 2 га располагается между Хотьковской и Абрамцевской улицами. Зелёную зону с прогулочными дорожками украшают скамейки под декоративными арками, цветники и ландшафтные камни. На территории есть две детские, баскетбольно-футбольная и тренажёрная площадки.

Лианозовский променад 
Прогулочная зона располагается на участке Угличской улицы от Череповецкой улицы до Тобольского переулка. Променад длиной около 450 метров обустроили в 2019 году на месте обычной проходной зоны по программе «Мой район». В конце XIX — начале XX веков здесь располагался посёлок с дачами в стиле модерн (так называемыми «лианозовскими дачами»), где отдыхали преимущественно московские предприниматели и интеллигенция. По просьбам местных жителей, дизайн новой пешеходной зоны был вдохновлён архитектурой бывшего дачного посёлка. По обоим концам променада установили декоративные белоснежные арки с вечерней подсветкой, напоминающие крыши и наличники домов. Здесь также располагаются белоснежные качели внутри прямоугольных аркад, беседки со стеклянной крышей и шахматные столы. На мосту над Лианозовским ручьём установлена большая фоторамка для пейзажных снимков с видом на водоём. Вдоль променада находятся стенды с историческими фотографиями района — например, фото, сделанное во дворе одной из лианозовских дач, кадры строительства станции метро «Алтуфьево» и моста на Дмитровском шоссе через Савёловское направление Московской железной дороги.

Культура и досуг 
В районе действуют несколько физкультурно-оздоровительных комплексов:

 Детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр «ИМА»
 Спортивный клуб «Лианозово»
 Центр досуга, культуры и спорта «Лидер»
 ФОК «Лианозово»
 Региональная детско-подростковая и молодёжная общественная организация «Водолей»

Также в районе располагается Лианозовский театр, и скейт-парк.

Население

Транспорт 

По району проходят автобусные маршруты 53, 92, 310, 352, 401, 559, 571, 836, 98, 136, 259, 601, 644, 685, 705, 763, 771, 774, 815, 815к, 867, 909, 928, 994.

В районе есть железнодорожные станции Марк и Лианозово электропоездов Московско-Савёловского направления. Недалеко от района также станция Бескудниково того же направления. Имеют беспересадочное прямое сообщение на Смоленское (Белорусское) направление.

Строительство метрополитена в ныне один из крупнейших районов Москвы, не охваченных метро, было предусмотрено ещё советскими планами к началу XXI века. Однако согласно действующим планам, планируемая конечная станция «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена откроется лишь к 2023 году, но с изменением её местоположения. Станция будет расположена в 350 метрах от железнодорожной платформы «Лианозово» Савёловского направления. На восточной границе района расположена станция метро «Алтуфьево».

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы
 Лианозовская школа

Примечания

Ссылки 

 Северо-Восток Москвы. Годы. События. Люди (рук. авторского колл. Аверьянов К. А.). М., 2012. С. 265—273. ISBN 978-5-9904122-1-7.
 Информационный портал управы района Лианозово
 Официальный сайт муниципалитета ВМО Лианозово